Солнечники () — род лучепёрых рыб из семейства солнечниковых.
 Обыкновенный солнечник, или японский солнечник () — вид лучепёрых рыб из этого рода.
 Солнечники () — группа протистов.
 Солнечник — другое название топинамбура.